Èbal (fill de Cinortes)
 Èbal (fill de Teló)
 Ebal, personatges bíblic, vegeu llista de personatges bíblics#Ebal